Desa Karangtanjung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangtanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Karangtanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,95, long 107,46), 
 Desa Karangtanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,31, long 107,45), 
 Desa Karangtanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar